Setge de Xàtiva (1086),
 Setge de Xàtiva (1239), durant la Conquesta del Regne de València, amb victòria musulmana
 Setge de Xàtiva (1240), durant la Conquesta del Regne de València, amb victòria musulmana
 Setge de Xàtiva (1244), durant la Conquesta del Regne de València, amb victòria aragonesa
 Setge de Xàtiva (1706), durant la Guerra de Successió Espanyola, amb victòria austriacista
 Setge de Xàtiva (1707), durant la Guerra de Successió Espanyola, amb victòria borbònica